Skonto FC er en lettisk fodboldklub, stiftet i 1991. klubben spiller hjemmekampe på Skonto Stadion i Riga. Skonto vandt Virsliga i de første 14 sæsoner (1991-2004) af dens eksistens og leverer ofte kernen af Letlands fodboldlandshold. I 2005, 06 og 07 er det blevet til hhv. en anden, tredje og en fjerdeplads.

Berømte spillere 
 Marians Pahars
 Maris Verpakovskis
 Aleksandrs Kolinko
 Igors Stepanovs
 Vitalijs Astafjevs
 Andrejs Rubins
 Mihails Zemlinskis
 Andrejs Štolcers
 Edgaras Jankauskas
 Audrius Kšanavičius

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside 
 foot.dk 
 weltfussballarchiv.com 

Fodboldklubber i Letland
Etableret i 1991